Norisch bezeichnet:
Das keltische Volk der Noriker (Volk)
Die Norische Sprache
Das Staatsgebilde bzw. die römische Provinz Noricum

Siehe auch:
Noriker (Pferd)